Raboud ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 André Raboud (* 1949), Schweizer Bildhauer und Kunstpädagoge
 Isabelle Raboud-Schüle (* 1958), Schweizer Volkskundlerin